Sonoda, un genre de poisson 

Isamu Sonoda (1946-), judoka japonais
Ken'ichi Sonoda (1962-), mangaka japonais
Ryuji Sonoda (1973-), judoka japonais
Shuta Sonoda (1969-), footballeur japonais
Takuya Sonoda (1984-), footballeur japonais
Tenkoko Sonoda (1919-2015), femme politique japonaise
Yoshio Sonoda (1945-), judoka japonais